Blockhaus – abitazione in legno 
 Cima Blockhaus  – cima della Maiella
 Blockhaus Marzola – fortezza austro-ungarica
 Blockhaus Doss di Sponde – fortezza austro-ungarica
 Blockhaus – edificio di Dresda

Pagine correlate

 Blockhouse